Kuglački klub „Policajac” (KK Policajac; Policajac Ogulin; Policajac) je muški kuglački klub iz Ogulina, Karlovačka županija, Republika Hrvatska.  
U sezoni 2020./21. klub se natječe u "2. hrvatskoj ligi - Zapad", ligi trećeg stupnja hrvatske lige u kuglanju.

O klubu 
Klub je osnovan 1954. godine kao Kuglački klub „Borac”, kao klub djelatnika tadašnjeg Sekretarijata unutrašnjih poslova (SUP) i Narodne milicije. Početkom 1962. godine klub mijenja ime u „Milicionar”, te pod tim imenom djeluje do 1991. godine.  
klub jre u početku sudjelovao u okviru Podsaveza, odnosno Centra Karlovac. Zbog većeg broja klubova, 1956. godine je osnovana "Zona Ogulin", koja je 1961. godine postala Centar Ogulin", te je "Borac", odnosno "Milicionar" sudjelovao to početka Domovinskog rata. U prvenstvima Kuglačkog centra Ogulin, uz kuglanje "međunarodnim načinom", natjecanja su igrana i "narodnim načinom" i "borbenom partijom".  
U listopadu 1992. godine klub mijenja ime u Kuglački klub „Policajac”. Po osamostaljenju Republike Hrvatske, "Policajac" nastupa u ligama kuglačke regije "Zapad".  
Od 2006. do 2013. godine pri klubu je djelovala i ženska seniorska ekipa.

Uspjesi

Ekipno

nakon 1991. 
 3. HKL - Zapad 
 prvak: 2017./18. (Ogulin - Lika)  
 drugoplasirani: 2002./03., 2016./17. (Ogulin - Lika)  

 4. HKL - Zapad 
 prvak: 2001./02.

do 1991. 
 Prvenstvo Centra Karlovac 
 prvak: 1955. (C skupina)
 doprvak: 1956. 

 Prvenstvo Podsaveza Karlovac 
 doprvak: 1957. 

 Prvenstvo zone Ogulin 
 prvak: 1956., 1957., 1959., 1960.   
 doprvak: 1958. 

 Prvenstvo Kuglačkog Centra Ogulin 
 prvak: 1961./62., 1985./86. (međunarodni način) 
 doprvak: 1970./71. (narodni način), 1980./81. (međunarodni način)  

 Prvenstvo Kuglačkog Centra Ogulin - B liga 
 prvak: 1977./78. (narodni i međunarodni način)

Pojedinačno (po disciplinama)

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Unutarnje poveznice 
 Ogulin 
 Kuglački klub Policajac Ogulin (žene) 
 Kuglački klub Klek Ogulin

Vanjske poveznice 
 kk-policajac.hr 
 kk-policajac.hr, wayback arhiva (2009.) 
 kk-policajac.hr, wayback arhiva (2019.) 
 Kuglački klub Policajac Ogulin, facebook stranica 
 kuglanje.hr, Policajac Og 
 kuglanje.hr, Kuglački klub Policajac - 810098 
 kuglanje-kaz.weebly.com, Kuglački savez Karlovačke županije - Klubovi 
 radio-mreznica.hr, kuglacki-klub-policajac-ogulin

Izvori  
 
 kk-policajac.hr, KUGLAČKI KLUB POLICAJAC - OGULIN, wayback arhiva 
 kk-policajac.hr, Škola kuglanja, wayback arhiva 
 kk-policajac.hr, Darko Pribanić: Kuglački klub "Policajac", Ogulin : 1954. – 2004., Ogulin, 2004.,   
 ogulin.hr, Kuglački klub Policajac, pristupljeno 29. listopada 2020. 
 ogulin.hr/old-site, Kuglački klub Policajac, pristupljeno 29. listopada 2020. 
 poslovna.hr, KUGLAČKI KLUB POLICAJAC OGULIN 
 fininfo.hr, KK "POLICAJAC" 
 bisnode.hr, KUGLAČKI KLUB "POLICAJAC" OGULIN 
  

Policajac
Šport u Ogulinu